

Patronyme 

 Ahmed Ouyahia, homme d'État algérien ;
 Laïfa Ouyahia, son frère ;
 , théologien algérien ;

Toponymie 

 Ait Ali Ouyahia, un village algérien.
 , zaouïa algérienne ;

Politique 
Ouyahia est un nom de gouvernement notamment porté par :
 Gouvernement Ouyahia I, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia II, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia III, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia IV, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia V, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia VI, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia VII, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia VIII, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia IX, gouvernement algérien.
 Gouvernement Ouyahia X, gouvernement algérien.

Patronyme algérien
Homonymie de gouvernement